Two Mile Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in  Australien:
 Two Mile Creek (Cloncurry River), Nebenfluss des Cloncurry River in Queensland
 Two Mile Creek (Connors River), Nebenfluss des Connors River in Queensland.
 Two Mile Creek (Darr River), Nebenfluss des Darr River in Queensland, Australien.
 Two Mile Creek (Fitzroy River), Nebenfluss des Fitzroy River (Korallenmeer) in Queensland, Australien.
 Two Mile Creek (Nicholson River), Nebenfluss des Nicholson River (Ord River) in West Australien.
 Two Mile Creek (Sellheim River), Nebenfluss des Sellheim River in Queensland

in Kanada:
 Two Mile Creek (Ontario) auf der Niagara-Halbinsel, Ontario

in Neuseeland:
 Tow Mile Creek (Lake Wakatipu), Zulauf des Lake Wakatipu, Queenstown, Neuseeland